Biografies: 
 Santa Llúcia de Siracusa (283 ?-304 ?), jove màrtir cristiana que és venerada com a santa per les esglésies catòlica i ortodoxa
 Santa Llúcia Filippini (?- 1732), monja i ensenyant, fundadora de la congregació de les Mestres Pies Filippini
 Botànica: Cirerer de Santa Llúcia (Prunus mahaleb), espècie arbòria
 Toponímia::
 Cova hospital de Santa Llúcia, balma propera a la Bisbal de Falset (Priorat)
 Barranc de Santa Llúcia, barranc de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Santa Llúcia de Sobremunt, muntanya de 958 metres al municipi de Sobremunt (Osona)
 Santa Llúcia de Mur, poble del municipi de Castell de Mur
 Santa Llúcia (Navès), entitat de població de Navès (Solsonès)
 Santa Llúcia de Trenteres, entitat de població del municipi de Santa Pau a la comarca de la Garrotxa
 Edificis:
 Santa Llúcia de Mur (església), església romànica del poble de Santa Llúcia de Mur 
 Ermita de Sant Benet i Santa Llúcia, ermita a Alcalà de Xivert (País Valencià)
 Santa Llúcia de Vilamitjana, capella romànica de Vilamitjana (Tremp, Pallars)
 Santa Llúcia de Viu de Llevata, capella romànica semitroglodítica del poble de Viu de Llevata (Pont de Suert, Pallars)
 Santa Llúcia de la Vileta, església romànica de la caseria de la Vileta, pertanyent a la parròquia de Claramunt
 Santa Llúcia de Rajadell, monestir de canongesses de Sant Agustí, establert a mitjan 
 Santa Llúcia de Paüls de Flamisell, ermita del poble de Paüls de Flamisell (Pallars Jussà)
 Capella de Santa Llúcia, una de les capelles de la catedral de Barcelona
 Santa Llúcia de la Rubiola
 Santa Llúcia (la Pobla de Segur), capella del municipi de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Aqüeducte de Santa Llúcia, al municipi de Morella a la comarca dels Ports (País Valencià)
 Esdeveniments:
 Nit literària de Santa Llúcia, vetllada literària sobre la llengua catalana
 Fira de Santa Llúcia 
 Fira de Santa Llúcia de Canyelles, activitat que es fa a la població de Canyelles des de l'any 2003

 Santa Llúcia de Trenteres
 Santa Llúcia de Sobremunt
 Santa Llúcia de Puigmal
 Santa Llúcia del Toscar
 Santa Llúcia (Paüls de Flamisell)
 Santa Llúcia (Vilamitjana)
 Santa Llúcia (la Pobla de Segur)